Михаи́л Красно́в:
 Краснов, Михаил Александрович (род. 1949) — российский правовед и педагог.
 Краснов, Михаил Иванович (1828—1908) — российский юрист, мировой судья.
 Краснов, Михаил Леонидович (1898—1987) — советский офтальмолог, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Краснов, Михаил Михайлович (1929—2006) — советский и российский офтальмолог, академик, Герой Социалистического Труда.
 Краснов, Михаил Петрович (1918—1998) — советский флейтист, заслуженный артист РСФСР.
 Краснов, Михаил Петрович (род. 1952) — советский и российский учёный и предприниматель.
 Краснов, Михаил Семёнович (Мигель Краснов; род. 1946) — бригадир чилийской армии.